Meijers ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Meijers (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Eduard Meijers (1880–1954), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Gerard Karel Meijers, Begründer der Kampfkunst Shaolin Kempo in Europa
 Jeroen Meijers (* 1993), niederländischer Straßenradsportler
 Pauke Meijers (1934–2013), niederländischer Fußballspieler
 Viesturs Meijers (* 1967), lettischer Schachspieler

Siehe auch:
 Meiers